Совет Республики:
 Совет Республики Верховного Совета РСФСР (Российской Федерации) — нижняя палата Верховного Совета РСФСР (Российской Федерации — России).
 Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь — верхняя палата Белорусского парламента.
 Совет Республики - во Франции в 1946 - 1958 гг. один из двух законодательных органов, избирался Национальным Собранием, генеральными советами и общинными советами. Давал положительное или отрицательное мнение по поводу законов принятых Национальным Собранием. После принятия Конституционного Закона 1958 года был заменён восстановленным Сенатом.
 Совет Республики (Экваториальная Гвинея) — государственный орган Экваториальной Гвинеи.

Четвёртая французская республика